William Connolly ist der Name folgender Personen:

 William Connolly (* 1942), schottischer Komiker, siehe Billy Connolly 
 William E. Connolly (* 1938), US-amerikanischer Politikwissenschaftler 
 William Harold Connolly (1897–1944), US-amerikanischer Choreograf und Filmregisseur, siehe Bobby Connolly

Siehe auch:
 William Connolley (* 1964), britischer Informatiker